La M-Sport è una scuderia automobilistica britannica con sede a Cockermouth, in Inghilterra. Fondata nel 1979 dall'ex pilota Malcolm Wilson e originariamente nota come Malcolm Wilson Motorsport, è nota soprattutto per la sua lunga militanza nel campionato del mondo rally. A partire dal 1996, la scuderia compete con vetture Ford. Originariamente in forma privata, nel 2006 è diventata un team satellite ufficiale del costruttore statunitense fino a sostituirlo nel 2013 come preparatore delle vetture militanti nel Campionato del mondo rally. Ford ha poi ripreso a supportare in forma ufficiale la scuderia nel 2018. Oltre a ciò la M-Sport è stata la scuderia ufficiale Bentley in varie competizioni su pista dal 2014 al 2019.

Storia

Originariamente il team venne fondato nel 1979, per seguire la carriera di Malcolm Wilson pilota, la prima denominazione fu Malcolm Wilson Motorsport.

Dal campionato del mondo rally 1997 il team ufficiale Ford ha affidato la preparazione delle sue vetture al team M-Sport di Malcolm Wilson, il quale pertanto è da considerarsi a tutti gli effetti un 2º team ufficiale Ford, ad esempio nel 2011, i piloti ufficiali Ford sono stati tre, i due del Team principale M-Sport e l'emiratino Khalid Al Qassimi, del team BP Abu Dhabi.

Dal campionato del mondo rally 2006 il team ha assunto una forma di "scuderia privata" (di fatto divenendo così il 2º team della Ford dopo il team ufficiale Ford World Rally Team), con la sponsorizzazione principale Stobart, pur mantenendo la sponsorizzazione della casa madre e quindi il supporto.

Risultati

Campionato del mondo rally

WRC

WRC-2

Note

Voci correlate
Ford World Rally Team

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Scuderie di rally
Squadre automobilistiche britanniche